Picocoraciae — клада птахів, що включає три ряди птахів: птахоносорогоподібних, сиворакшоподібних і дятлоподібних. Останні два ряди у 2013 році об'єднано у кладу Picodynastornithes на основі молекулярних та морфологічних досліджень.

Кладограма

Примітки 

Систематика птахів